Iwan Kolew ist der Name folgender Personen:

* Iwan Kolew (General) (1863–1917), bulgarischer Generalleutnant
 Iwan Kolew (Fußballspieler, 1930) (1930–2005), bulgarischer Fußballspieler
 Iwan Kolew (Ringer) (* 1951), bulgarischer Ringer
 Iwan Kolew (Fußballspieler, 1957) (* 1957), bulgarischer Fußballspieler und -trainer
 Iwan Kolew (Volleyballspieler) (* 1987), bulgarischer Volleyballspieler